City of Angels (boek), een Amerikaans boek uit 1975
 City of Angels (film), een Amerikaanse film uit 1998
 City of Angels (nummer), een nummer van Thirty Seconds to Mars
 City of Angels (televisieserie uit 1976), een Amerikaanse televisieserie
 City of Angels (televisieserie uit 2000), een Amerikaanse televisieserie
 City of Angels (musical), een Broadway musical